«История двух миров» () — американская драма режиссёра Фрэнка Ллойда 1921 года.

Сюжет 

Белый ребенок усыновлен и воспитан китайским гражданином и доставлен ​​в Сан-Франциско, где никто не предполагает, что он на самом деле не китаец.

В ролях 
 Дж. Фрэнк Глендон — Роберт Ньюкомб
 Эдит Чепмен — его мать
 Литрис Джой — Суи Сен
 Уоллес Бири — Линг Джо
 Е. Элин Уоррен — Аг Винг
 Маргарет МакВейд — служитель
 Того Ямамото — «Один Глаз»
 Ютака Абэ — «Червь»
 Чоу Янг — рабыня
 Этта Ли — Аг Фаг
 Айрин Рич

Ссылки 
 Film still at silenthollywood.com

Чёрно-белые фильмы США
Немые фильмы США
Фильмы США 1921 года